Best Friends o Best Friend puede referirse a:

Cine 
 Best Friends (1982), película de Norman Jewison.

Música 
 «Best Friends» (1999), canción de Raven-Symoné.
 «Best Friends» (2002), canción de Ron Sexsmith.
 «Best Friends» (2004), canción de Amy Winehouse.
 «Best Friends» (2007), canción de The Perishers.
 «Best Friend» (2014), canción de Foster The People.
 «Best Friend» (2021), canción de Saweetie.

Miscelánea 
 Best Friends, equipo de lucha profesional de AEW, NJPW y ROH.